L'équipe de baseball des Cubs de Chicago est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1871. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de séries éliminatoires.

Résumé (1871-2010)

Saison régulière 
 139 saisons de Ligue majeure : 10318 victoires pour 9765 défaites (0,514)
Le bilan des Chicago White Stockings lors de leurs trois saisons dans la National Association est parfois dissocié du bilan de la franchise, la National Association n'étant pas officiellement reconnue comme une ligue majeure par la MLB.
136 saisons de Ligue nationale : 10240 victoires pour 9688 défaites (0,514)
3 saisons de National Association : 77 victoires pour 77 défaites (0,500)
 4 titres de Division : 1984, 1989, 2003, 2007, 2008
 16 titres de Ligue : 1876, 1880, 1881, 1882, 1885, 1886, 1906, 1907, 1908, 1910, 1918, 1929, 1932, 1935, 1938, 1945

Séries éliminatoires 
 4 participations en Série de division : 3 victoires pour 11 défaites (0,214), 1 série gagnée : 2003
 3 participations en Série de championnat : 6 victoires pour 11 défaites (0,352), aucune série gagnée
 10 participations en Série mondiale : 19 victoires pour 33 défaites (0,365), 2 séries gagnées : 1907, 1908
 Bilan en séries éliminatoires : 28 victoires pour 55 défaites (0,337)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Chicago Cubs sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Chicago Cubs sur Baseball-Reference.com

Chicago Cubs